Герб муниципального образования «Нюрби́нский райо́н» Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

Герб утверждён решением Нюрбинского Улусного Собрания РУС № 16-7 от 18 ноября 2004 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером № 1715.

Описание герба 
«В лазоревом поле золотой сокол с распростёртыми крыльями, сидящий в зелёном, с золотыми стеблями, берёзовом венке. Грудь сокола обременена червлёным диском, без числа расторгнутым на выгнутые по ходу солнца клинья. Во главе семь серебряных дугообразно расположенных якутских алмазов (фигуры в виде поставленных на угол квадратов, каждый из которых расторгнут на шесть частей: накрест и наподобие двух сходящихся по сторонам стропил)».

Описание символики герба 
Центральной фигурой является гиперболизированное изображение Сокола (Мохсо5ол).

Прародительницей поселения под названием Нюрба (название исходит от некогда существовавшего гигантского озера) была Нюрбакан, сила, ум и могущество которой олицетворялись духом Сокола. Сокол показан сидящим на двух скрещённых ветвях молодой берёзы — «чэчир» с 19 листьями. Каждый лист ветви соответствует одной административной единице улуса. Щит на груди сокола показан в виде солнца, как оно изображается в якутском орнаменте — символ жизни, вечности, незыблемости.

Алмазы в особой стилизации, аналогичной их стилизации в Государственном гербе Республики Саха (Якутия), обозначают административно-территориальную принадлежность муниципального образования к Республике Саха (Якутия)

Авторы герба: Саввинов Дмитрий Иванович (г. Якутск), компьютерный дизайн и доработка - Матвеев Артур Матвеевич (г. Якутск).

См. также 
 Гербы районов Республики Саха

Примечания

Источники 
 Герб МО «НЮРБИНСКИЙ РАЙОН»
 Ю. В. Рубцов «Геральдика Якутии»

Гербы Якутии
Гербы районов России
Гербы с изображением сокола
Гербы с изображением берёзы